Arualis är ett släkte av svampar. Arualis ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Arualis